Neufahrn ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden in Bayern:

 Neufahrn bei Freising, Gemeinde im Landkreis Freising
 Neufahrn in Niederbayern, Gemeinde im Landkreis Landshut

Gemeindeteile:

 Neufahrn (Egling), Ortsteil der Gemeinde Egling, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern
 Neufahrn (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Neufahrn (Schäftlarn), Ortsteil der Gemeinde Schäftlarn, Landkreis München, Bayern
 Neufahrn (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding, Bayern
 Neufahrn (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil der Stadt Neumarkt am Wallersee im Salzburger Flachgau, Österreich

Neufahrn ist der Name folgender Bahnhöfe:
 

Siehe auch:
 Neufarn, Ortsteil der Gemeinde Vaterstetten, Landkreis Ebersberg, Bayern